Либертад 2. Сексион има више значења:

 Либертад 2. Сексион (Хуарез), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Либертад 2. Сексион (Кундуакан), насеље у савезној држави Табаско у Мексику
 Либертад 2. Сексион (Накахука), насеље у савезној држави Табаско у Мексику
 Либертад 2. Сексион (Параисо), насеље у савезној држави Табаско у Мексику